Општина Просочен (, Димос Просоцанис) је општина у Грчкој у округу Драма, периферија Источна Македонија и Тракија. Административни центар је град Просочен.

Насељена места 
Општина Просочен је формирана 1. јануара 2011. године спајањем 2 некадашње административне јединице: Минаре и Просочен.

Види још 
 Општине у Грчкој

Референце

Спољашње везе 
 Δήμος Προσοτσάνης 

Округ Драма
Општине у Грчкој